Рибу́, Рібу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 32 км на схід від Марселя, 25 км на північний захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Рибу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рибу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар